Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 2012.

Titelverteidiger waren die Schweizer Roger Federer und Stanislas Wawrinka, die auch 2012 zur Titelverteidigung antraten. Sie schieden jedoch im Achtelfinale gegen die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram aus. Gespielt wurde auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon vom 28. Juli bis 4. August 2012. Insgesamt nahmen 32 Doppelpaare an diesem Turnier teil.

Im Finale setzten sich die Favoriten Bob und Mike Bryan aus den Vereinigten Staaten gegen die Franzosen Michaël Llodra und Jo-Wilfried Tsonga durch. Es war ihre zweite gemeinsame Medaille nach Bronze 2008. Mit der Goldmedaille komplettierten sie zudem ihren Karriere-Gold-Slam. Im Spiel um Bronze gewann das zweite französische Doppel um Julien Benneteau und Richard Gasquet gegen die Spanier David Ferrer und Feliciano López.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite des Herrendoppelwettbewerbs auf london2012.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Merton